Amerikai Egyesült Államok
 Langford (Dél-Dakota)
 Langford (Maryland)
 Langford (Mississippi)
 Langford (New York)
 Ausztrália
 Langford (Nyugat-Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Langford (Bedfordshire)
 Langford (Cornwall)
 Langford (Cumbria)
 Langford (Essex)
 Langford (Norfolk)
 Langford (Nottinghamshire)
 Langford (Oxfordshire)
 Langford Budville, Somerset
 Lower Langford, Somerset
 Langford House, Durham
 Langford Hall, Nottinghamshire
 Kanada
 Langford (Brit Columbia)